

Codici 
 WH – codice vettore IATA di China Northwest Airlines
 WH – codice ISO 3166-2:IE del Westmeath (Repubblica d'Irlanda)

Videogiochi 
 Wh – wallhack, cheat (imbroglio) che permette di vedere attraverso le pareti nei videogiochi sparatutto in prima persona

Altro 
 WH – Targa automobilistica dell'esercito tedesco (Wehrmacht Heer) negli anni 1934-1945
 Wh – simbolo del wattora
 WH – targa automobilistica di Varsavia-Praga Póènoc (Polonia)